Форж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Форж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Форж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Форж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта